AJN – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Ouani, Anjouan, Comore
 Ajn (Ғғ) – lettera dell'alfabeto cirillico